Тобия (также Товия):

 Тобия (исп. Tobía) — муниципалитет в Испании, в провинции Риоха.

Мужское имя
  — имя шести библейских персонажей.
 Тобия бен-Элиезер (XI век) — талмудист и литургический поэт.
 Тобия бен-Моисей Га-Абель (Tobia Ben Moses Ha-Abel; ок. 1070—1140) — караимский учёный, комментатор Библии, литургический поэт и переводчик из Константинополя.
 Тобия бен-Илия из Вьенна (Tobiah ben Elijah of Vienne (Burgundy); XIII век) — французский тосафист.

Фамилия
 Тобия, Моисей (ум. до 1718) — штадлан Лиссы.

См. также 
 Товия (значения)
  — начавшийся от Иосифа бен-Тобии еврейский род; занимал видное место в политике Иудеи вплоть до казни последнего из Тобиадов, Менелая (162 г. до н. э.); враждовали с .

Примечания